Владимир Андреевич Литвинцев  (, род. 18 февраля 2001 года в Ухте, Республика Коми, Россия) — азербайджанский фигурист, выступающий в одиночном катании. Участник Олимпийских игр (2022).

Личная жизнь 
Литвинцев родился 18 февраля 2001 года в Ухте. По состоянию на январь 2019 года он учится в средней школе. Его старший брат Андрей также является фигуристом.

Карьера

Ранние годы 
Владимир начал учиться кататься на коньках в 2004 году, когда ему было три года. Он тренировался в московском спортивном клубе ЦСКА до января 2011 года, а затем перешел в Самбо-70, где сейчас его тренируют Алексей Четверухин, Владимир Котин и Анастасия Казакова.

За Россию он не появлялся на международной арене.

2018/2019 
В октябре 2018 года, Владимир дебютировал за Азербайджан на юниорском этапе серии Гран-при, став восьмым в Любляне. Позже в том же месяце он впервые появился на взрослом уровне, завоевав серебряную медаль на турнире Minsk-Arena Ice Star 2018. В ноябре он взял золото на Volvo Open Cup 2018, впервые став чемпионом международного турнира. На своем первом турнире серии Челленджер Tallinn Trophy 2018, он финишировал девятым в общем зачете, обновив личные рекорды в произвольной программе и за общую сумму баллов.

В январе 2019 года Литвинцев принял участие на чемпионате Европы 2019, который прошёл в Минске. Он занял четырнадцатое место в короткой программе и попал в произвольную программу. Турнир Литвинцев завершил на шестнадцатом месте.

Программы

Спортивные достижения 
За Азербайджан

Детальные результаты

Примечания

Ссылки 
 
  на сайте fskate.ru

Фигуристы Азербайджана
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года